Lubná est un toponyme qui peut désigner :

Lubná, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Lubná, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lubná, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie